«87-й полицейский участок» — цикл детективных романов, повестей и рассказов американского писателя Эда Макбейна.
 «87-й полицейский участок» — американский телефильм 1994 года режиссёра Брюса Пэлтроу.
 «87-й полицейский участок» — американский телесериал 1961 года.